Епархия Шиньянги () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Шиньянга, Танзания. Епархия Шиньянги входит в митрополию Мванзы.

История 
24 апреля 1959 года Святой Престол учредил апостольский викариат Масвы, выделив его из апостольского викариата Мусомы-Масвы (сегодня — Епархия Мусомы).

25 марта 1953 года Римский папа Пий XII издал буллу Quemadmodum ad Nos, которой преобразовал апостольский викариат Масвы в епархию. Первоначально епархия Масвы являлась суффраганной по отношению к архиепархии Таборы.

9 августа 1956 года епархия Масвы была переименована в епархию Шиньянги.

18 ноября 1987 года епархия Шиньянги вошла в состав церковной провинции Мванзы.

Ординарии епархии 
 епископ Edward Aloysius McGurkin MM (1956 — 1975); 
 епископ Castor Sekwa (1975 — 1996);
 епископ Aloysius Balina (1997 — 2012).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Танзании